Le Football Club Pastore, plus couramment appelé FC Pastore ou encore le Pastore Torino, est un ancien club italien de football qui était basé à Turin dans le Piémont, fondé le  et dissous en 1924.

Historique

Histoire du club 
Bien que créé quatre ans plus tôt, le FC Pastore fait ses débuts en championnat lors de la saison de Prima Categoria de 1919-20 (premier championnat d'après guerre), saison durant laquelle le club turinois arrive à l'honorable  du groupe B piémontais, pour sa première compétition officielle.

Les choses ne s'améliorent pourtant guère, et lors de la saison suivante, le club termine sa saison à la même place ( sur 6) que la saison précédente, mais cette fois dans le groupe A du Piémont. Ils sont éliminés mais évitent de peu la relégation avec une victoire 2-1 décisive lors des dernières journées contre Carignano.

Lors de la saison 1921-22, le Pastore, profitant de l'absence des 24 meilleures équipes du nord de l'Italie qui voulaient changer le déroulement du championnat et firent sécession avec la FIGC en créant une fédération indépendante (la CCI pour Confederazione Calcistica Italiana) et un championnat, s'améliore et arrive cette fois à la  du championnat de la FICG, dans le groupe du Piémont.

Lors de la première édition de la Coppa Italia en 1922, le Pastore est éliminé au premier tour par ''Valenzana (2-0 par forfait).

Lors de l'été 1922, après le Compromesso Colombo (séparant le football italien en 2 fédérations), le Pastore doit faire un match de barrage pour éviter le relégation en Seconda Categoria.
Lors des tours préliminaires du FIGC, le Pastore affronte le Viareggio, et les viareggini furent vaincus par 4-0. Lors du dernier tour, le Pastore affronte une équipe ligure, le Spezia Calcio 1906, qui disputait le championnat CCI 1921-1922 la saison précédente. Le résultat final fut d'un but partout 1-1, puis lors du match retour à Turin, les piémontais réussirent la grande performance de s'imposer par 2 buts à 1.

Lors de la saison 1922-23, qui fut la dernière saison de l'équipe en Prima Divisione, arrive finalement à l'avant-dernière place du classement (sur 12 équipes) du groupe C de la Ligue du Nord, et est relégué en Seconda Divisione.

Le club de Turin finit donc le championnat d'Italie de D2 1923-24, puis arrête son activité sportive au niveau régional, car ils furent empêchés d'exercer toute activité par les autorités fascistes de l'époque.

Bilan des saisons du club 
 1919-1920 (première division) :  du groupe B du Piémont, lors du championnat principal régional.
 1920-1921 (première division) :  du groupe A du Piémont, lors du championnat principal régional.
 1921-1922 (FICG) :  du championnat du Piémont, lors de la phase régionale.
 1922-1923 (première division) :  du groupe C de la Ligue du Nord, lors de la phase régionale, relégué en Seconda Divisione.
 1923-1924 (deuxième division) :  du groupe A de la phase régionale de la Ligue du Nord.

Joueurs du club 
  Giovanni Giacone
  Giuseppe Mortarotti

Histoires des équipes de football à Turin

Notes et références 

Pastore
Club de football disparu en Italie
Club de football fondé en 1915
Club de football disparu en 1924